Cajobi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cajobi (ort), São Paulo, 
 Cajobi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar